Bile puede hacer referencia a:

Bile (Odesa), una localidad ucraniana en el óblast de Odesa.
Bile (Luhansk), una localidad ucraniana en el óblast de Luhansk.
Bile (Novi Vinodolski), una localidad croata en el condado de Primorje-Gorski Kotar.